La fusillade d'Abu Khashab est survenue le 28 avril 2022 lorsque sept personnes ont été tuées après que des hommes armés de l'État islamique ont pris d'assaut une maison à , dans le gouvernorat de Deir ez-Zor, en Syrie.

Fusillade 
Des hommes armés de l'État islamique à moto ont pris d'assaut une maison hébergée par l'ancien porte-parole des Forces démocratiques syriennes, Nouri Hamish, pendant l'iftar organisé pour marquer la fin du jeûne du Ramadan. Beaucoup de ses amis assistaient au rassemblement.

Sept personnes ont été tuées, dont Nouri Hamish, tandis que quatre autres ont été blessées. L'attaque a pris fin après que les auteurs ont été confrontés à des habitants, provoquant la fuite des hommes armés.

L'État islamique a par la suite revendiqué la responsabilité de l'attaque, affirmant qu'elle faisait partie d'une opération appelée "Vengeance for two Sheikhs" lancée en représailles aux assassinats d'Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi et Abu Hamza al-Qurashi.

Notes et références 

Avril 2022
2022 en Syrie
Terrorisme en 2022
Attentat en Syrie